Єлена Янкович і Катарина Среботнік були чинними чемпіонками, але цього разу вирішили виступати окремо. Янкович грала в парі з Кларою Коукаловою, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Міхаелла Крайчек і Барбора Стрицова. Среботнік грала в парі з Кветою Пешке, але не змогла захистити свій титул, оскільки в 2-му колі їх здолали Чжань Хаоцін і Чжань Юнжань.
Сара Еррані і Роберта Вінчі виграли титул, у фіналі перемігши пару Кара Блек і Саня Мірза з рахунком 7–6(7–4), 6–3.

Сіяні пари 
Перші чотири сіяні пари виходять без боротьби в друге коло.

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 

Main Draw

Rogers Cup 2014